WKII steht für:
 WKII (Radiostation), US-amerikanische Radiostation in Florida
 Das Wohltemperierte Klavier Teil II (gängige Abkürzung)
 Zweiter Weltkrieg (häufige Abkürzung im Deutschen)

Siehe auch:
 WK2
 WKI

Abkürzung